Paus Gregorius II, paus (715-731)
 Gregorius II van Antiochië, Grieks-orthodox patriarch van Antiochië (690-695)